

Cinema 
 Say Goodbye – film del 1971 diretto da David H. Vowell

Musica 
 Say Goodbye – singolo di Bonnie Tyler del 1994
 Say Goodbye – singolo dei Theory of a Deadman del 2005
 Say Goodbye – singolo di Chris Brown del 2006
 Say Goodbye – singolo di Katharine McPhee del 2010
 Say Goodbye – singolo delle Krewella del 2014